Mont Blanc kan syfta på följande:

 10958 Mont Blanc − en asteroid i huvudbältet

Frankrike 

 Mont Blanc, berg,

Kanada 

 Mont Blanc (berg i Kanada), Québec, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar